Clarence "Foots" Walker – cestista statunitense
Clarence Walker – pugile sudafricano
Clarence Walker – storico e accademico statunitense